Seggau steht für:

 Schloss Seggau in Österreich
 Seggau (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch
Seggauberg 
Seckau (Begriffsklärung)